Гаральд Леш (; род. 28 июля 1960 года,  Гиссен) — немецкий физик, астроном, философ и телеведущий.

Биография 
Изучал физику в университете Бонна и защитился на степень кандидата наук там же в 1987 году.

В 1988—1991 годах он был младшим научным сотрудником при обсерватории Хайдельберг-Кёнигсштуль.
В 1992 был приглашённым профессором в университете Торонто.

В 1994 он назначал доцентом в Боннский университет.

Гаральд Леш с 1995 является профессором теоретической астрофизики в институте астрономии и астрофизики при университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Кроме того, он преподаёт философию в институте философии.

С 1998 выступает в качестве телеведущего передач «Alpha Centauri» («Альфа Центавра») и «Annäherungen an Albert Einstein» («сближение с Альбертом Эйнштейном») на Баварском телевидении.

Он известен, кроме того, своей передачей «Леш и компания», в которой он беседует с профессорами философии и по передаче «От Альфы до Омеги», в которой он обсуждает с теологами физические и теологические модели.

Леш знакомит обывателя с комплексными физическими понятиями словами понятными для массовой публики.

Гаральд Леш — консультант по астрофизике при DFG (Немецком научно-исследовательском обществе) и член Астрономического общества.

Среди его наград  (2012).

Библиография 
 Kosmologie für Fußgänger, Goldmann 2001 ISBN 3-442-15154-6
 Physik für die Westentasche, Piper 2003 ISBN 3-492-04542-1
 Big Bang, zweiter Akt, Bertelsmann 2003 ISBN 3-570-00776-6
 Kosmologie für helle Köpfe, Goldmann 2006, ISBN 3-442-15382-4

Примечания

Ссылки 
 Видеоархив программы «Альфа Центавра» в формате Real Player
 Видеоархив программы sci_xpert
 Prof Dr Harald Lesch

Философы Германии
Физики Германии
Астрономы Германии
Астрономы по алфавиту
Популяризаторы астрономии